Pamesa Ceràmica, empresa dedicada a la rajola de València radicada en Almassora fundada en 1972 
 Pamesa València, nom que va rebre el València Basket Club entre 1987 i 2009